La bataille de Maarat al-Nouman peut faire référence à :
 La bataille de Maarat al-Nouman, en 2012 ;
 La bataille de Maarat al-Nouman, en 2016 ;
 L'offensive de Maarat al-Nouman, en 2019.